TweakNow RegCleaner — бесплатная утилита: правит и резервирует реестр операционной системы Microsoft Windows.

Описание 
Утилита предназначена для очистки потенциально нежелательных или нерабочих записей в реестре, которые были записаны в результате установки различного программного обеспечения или обновлений. Производит быстрое сканирование всей базы данных реестра на наличие битых или неиспользуемых значений и позволяет оперативно от них избавляться. Ко всему прочему, утилита способна откатить любое действие обратно, в случае, если полученный результат не удовлетворит пользователя.

А также может предоставить пользователям подробную информацию о каждом элементе оборудования, в том числе процессоре, материнской плате, памяти, операционной системе, оптических и жёстких дисках, сети, звуковых устройствах и о другом.

Возможности 
 Создание резервных копий для отката действий в первоначальное состояние.
 Удаляет отсутствующие DLL, шрифты, ошибки ActiveX/COM, файлы справки, упорядочивание меню «Пуск», автозагрузку, приложения, пути приложений и многое другое.
 Все настройки программы можно защитить паролем.
 Удобная деинсталляция программ.
 Дефрагментация реестра.
 Предоставляет удобный менеджер управления автозапуска программ. Пользователи могут отключить, удалить или модифицировать запуск любой программы с целью ускорить время загрузки компьютера.
 Исправляет файловые ассоциации с программами, которые уже удалены и не используются в системе.
 Анализатор дискового пространства (всей системы или выбранного каталога).
 С легкостью выполняет очистку временных или потенциально нежелательных файлов (MRUs) в системе, которые записываются и остаются в некоторых программах, включая Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Windows Media Player, Windows Explorer, OpenOffice.org, MS Paint, WinRAR, QuickTime, WordPad.

См. также 
 RegSnap

Ссылки 
 Официальный сайт TweakNow RegCleaner 
 
 
Обзоры
 

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение